Pełna lista medalistek mistrzostw świata w kolarstwie torowym w wyścigu indywidualnym na dochodzenie kobiet.

Medaliści

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2020

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie mémoire-du-cyclisme.net 

Mistrzostwa świata w kolarstwie torowym
Kolarstwo torowe kobiet